Kråknäs kan syfta på:
 Kråknäs, Katternö – en del av Katternö by i Pedersöre kommun Österbotten
 Kråknäs, Karuna – en by i Karuna i Sagu kommun Egentliga Finland, fi.: Krooka eller Syvälahti